Le schéma de la ligne de Québec à Windsor représente le tracé de la ligne de chemin de fer utilisée par les trains de voyageurs du service Corridor de Via Rail entre les villes de Québec, au nord-est et de Windsor, à la frontière sud-ouest de l'Ontario. Sont schématisés les cours d'eau, voies et routes principales traversés par la ligne, ainsi que les gares desservies.

Sources 

Schéma de ligne ferroviaire